

Botanica 
 Castanea – un genere della famiglia delle Fagaceae
 Castanea crenata
 Castanea dentata
 Castanea sativa
 Castanea pumila

Animali 
 Anas castanea – uccello della famiglia degli Anatidi 
 Chromis castanea – pesce d'acqua dolce
 Goniodoris castanea – mollusco
 Philepitta castanea – uccello della famiglia Eurylaimidae

Geografia 
 Castanea delle Furie – frazione di Messina
 Castanea – città dell'antica Grecia ubicata in Tessaglia
 Castanea – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Clinton